Лукомский сельский совет () — входит в состав
Оржицкого района 
Полтавской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Лукомье.

Населённые пункты совета 
 
 с. Лукомье 
 с. Дмитровка 
 с. Загребля 
 с. Колодна 
 с. Нижний Иржавец 
 с. Чернета

Примечания